La palabra proyección, en esta enciclopedia, puede referirse a:

 Proyección (artes marciales); en artes marciales, una forma de defensa empleada en estas artes.
 Proyección (psicología); en psicología, un mecanismo de defensa psíquico.
 Proyección cinematográfica; en cine, cuando se proyecta una película en la pantalla por medio de un proyector.

Asimismo, puede hacer referencia a:

 Proyección cartográfica, una técnica gráfica para representar la superficie terrestre.
 Proyección gráfica; en dibujo, una técnica gráfica para representar objetos.

También, en química, puede referirse a:

 Proyección de Fischer; en química orgánica, utilizada para representar gráficamente las moléculas.
 Proyección térmica, una técnica utilizada en la fabricación de componentes.

Del mismo modo, en matemáticas, puede hacer referencia a:

 Proyección canónica, una aplicación a un conjunto cociente.
 Proyección ortogonal, un caso especial de proyección en la que las rectas proyectantes son perpendiculares al plano de proyección.
 Operador de proyección; en álgebra, una transformación lineal idempotente.

Además, puede referirse a:

 Proyección (grupo folclórico), el nombre artístico de un grupo musical folclórico de Bolivia.
 Proyección astral (o «viaje astral»), un presunto «desdoblamiento» del «cuerpo astral».

Enlaces externos